Новопавловское — название населенных пунктов:

Россия 
 Новопавловское — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 Новопавловское — деревня в Волоколамском районе Московской области.

Украина 
 Новопавловское — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Ново-Павловское
 Новопавловское сельское поселение
 Новопавловка
 Новопавловск (значения)